In Germania:
Reischach, in Baviera

In Italia:
Reischach (Riscone), frazione di Brunico in Provincia di Bolzano